Beržai (lit. 'Birken') ist der Name mehrerer Dörfer in Litauen:

 Beržai (Jonava)
 Beržai (Kėdainiai)
 Beržai bei Vilnius